DSB Bank (Dirk Scheringa Beheer Bank NV), een voormalig financiële dienstverlener
Lijst van handelsnamen van DSB Bank
DSB Schaatsploeg: 2 verschillende schaatsploegen en één marathon-schaatsploeg:
 DSB Schaatsploeg (voormalig team tussen 2000 en 2004)
 Control (schaatsploeg) (DSB (schaatsploeg) genaamd tussen 2006 en 2009)
 DSB (marathonschaatsploeg): een marathonschaatsploeg, gesponsord door DSB, die eind 2009 uiteenviel in de Cowhouse (marathonschaatsploeg) (dames) en de AMI Kappers Schaatsteam (heren)
DSB Wielerploeg, een dameswielrenploeg
DSB Stadion, voormalige naam van het stadion van AZ
DSB Bank Cup (2009), serie marathonschaatswedstrijden
Dutch Safety Board: Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid
Danske Statsbaner, de nationale spoorwegonderneming van Denemarken
De Surinaamsche Bank, commerciële bank in Suriname
Domburg Sport Bond, lokale sportbond in Suriname
Delftsche Studenten Bond, een Delftse studentenvereniging
Double Side Band, de Engelstalige afkorting voor dubbelzijband, een modulatiemethode voor signalen met onderdrukte draaggolf
Dietse Solidaristische Beweging
de Nedersorbische taal ('dsb' is de ISO 639-2 taalcode)
Democraten voor een Sterk Bulgarije, een politieke partij uit Bulgarije